Gustav Pezold ist der Name folgender Personen:

* Gustav Pezold (Sänger) (1800–1869), deutscher Schauspieler und Sänger (Bariton) 
 Gustav Pezold (Komponist) (1850–1931), deutscher Geistlicher, Komponist und Kirchenmusiker 
 Gustav Pezold (Verleger) (1891–1961), deutscher Verleger

Siehe auch
 Gustav Petzold